Bassori steht für:

 Bassori (Gambia), Ortschaft im Distrikt Kombo East in Gambia
 Bassori (Niger), Dorf in der Gemeinde Bouné in Niger

Bassori ist der Familienname von:
 Timité Bassori (* 1933), ivorischer Filmregisseur